Amerikai Egyesült Államok
 Auburn (Alabama)
 Auburn (Colorado)
 Auburn (Észak-Dakota)
 Auburn (Észak-Karolina)
 Auburn (Georgia)
 Auburn (Illinois)
 Auburn (Indiana)
 Auburn (Iowa)
 Auburn (Kalifornia)
 Auburn (Kansas)
 Auburn (Kentucky)
 Auburn (Maine)
 Auburn (Massachusetts)
 Auburn (Michigan)
 Auburn (Mississippi)
 Auburn (Missouri)
 Auburn (Nebraska)
 Auburn (New Jersey)
 Auburn (New York)
 Auburn (Oregon)
 Auburn (Pennsylvania)
 Auburn (Rhode Island)
 Auburn (Texas)
 Auburn (Washington)
 Auburn (Chippewa megye, Wisconsin)
 Auburn (Fond du Lac megye, Wisconsin)
 Auburn (Wyoming)